Илья́ Алекса́ндрович Шинке́вич (; 1 сентября 1989, Минск, СССР) — белорусский профессиональный хоккеист, защитник. Игрок сборной Белоруссии по хоккею с шайбой.

Биография 
Илья Шинкевич родился 1 сентября 1989 года в Минске БССР. Воспитанник хоккейного клуба «Керамин» (Минск). Выступал в составе белорусской сборной в молодёжных турнирах, в 2013 году дебютировал в основной сборной на чемпионате мира. В том же году подписал контракт с клубом КХЛ «Динамо» Минск.

5 апреля 2015 года перешёл в подольский «Витязь», подписав двухлетний контракт с клубом. 27 августа контракт был расторгнут из-за введения лимита на легионеров. После этого вернулся в «Динамо». За сборную Белоруссии выступал на чемпионатах мира 2015, 2016 и 2017 годов,

В составе минской команды провёл 3 сезона, в 2017 году играл в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 20 июня 2018 года снова подписал контракт с подольским «Витязем», сменив гражданство на российское, чтобы не считаться легионером.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока 
 

Хоккеисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Керамин»
Игроки ХК «Шинник» Бобруйск
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Витязь»